som, moneda de les repúbliques centreasiàtiques del Kirguizistan i l'Uzbekistan
 Som, antiga vila medieval situada probablement on després hi va haver el Castell de Coll de Som (Benifallet, Baix Ebre)
 Skidmore, Owings and Merrill (abreujat SOM), estudi d'arquitectura estatunidenc
 SOM (abans Grup Cultura 03), grup cooperatiu cultural català que publica entre altres els diversos diaris Som
 Som Catalans, partit polític català 
 Som Connexió, cooperativa de telecomunicacions catalana
 Som Energia, cooperativa catalana de producció i consum d'energies renovables
 Som - Fundació Catalana Tutelar, entitat de defensa dels discapacitats intel·lectuals o del desenvolupament
 Servei d'Ocupació Municipal (SOM) o Servei Municipal d'Ocupació (SMO), borsa de treball local de diversos municipis